Мур има више значења:
 Мур
 Округ Мур (Северна Каролина)
 Округ Мур (Тексас)
 Округ Мур (Тенеси)
 Мур (Тексас)
 Мур (Ајдахо)
 Мур (Монтана)
 Мур (Оклахома)